! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 25001–25100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 25101–25200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 25201–25300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 25301–25400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 25401–25500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 25501–25600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 25601–25700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 25701–25800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 25801–25900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 25901–26000 [ editare]

Lista planetelor minore (025001-026000)